Hypnotize kan syfta på:

 Hypnotize (låt av The Notorious B.I.G.) – musiksingel från 1997 av The Notorious B.I.G.
 Hypnotize (musikalbum) – musikalbum från 2005 av System of a Down
 Hypnotize (låt av System of a Down) – musiksingel från 2005 av System of a Down

Se även 
 Hypnos